Jindřich IV. Limburský (1195 – 25. února 1247) byl od roku 1226 limburským vévodou a hrabětem z Bergu. Narodil se jako syn lucemburského hraběte a limburského vévody Walrama III. a Kunhuty, dcery Fridricha I. Lotrinského.

Hrabství Berg 
Jindřich, původně pán z Montjoie, se oženil s Irmgardou z Bergu, dědičkou hrabství Berg, dcerou hraběte Adolfa VI., který zemřel v roce 1218 při obléhání Damietty. Irmgarda a Jindřich nezdědili hrabství okamžitě, nejdříve je dostal do držení kolínský arcibiskup Engelbert. Engelbert byl přední rádce císaře Fridricha II., v hrabství byl potvrzen do konce svého života a Irmgardě a Jindřichovi platil rentu. Engelbert byl 7. listopadu 1225 zavražděn a Jindřich zdědil Berg a později Limburg. Panství Montjoie pak svěřil svému mladšímu bratrovi Walramovi, který už byl držitelem Faulquemontu.

Isenberg 
Vzepřel se, když byl jeho švagr Fridrich z Isenbergu odpovědný za smrt kolínského arcibiskupa Engelberta z Bergu. Po popravě svého švagra Fridricha z Isenbergu a smrti sestry Žofie o rok později byl znepokojen osudem sirotků. Proto byly děti poslány na jeho dvůr v limburském vévodství. Následujících dvacet let vojensky podporoval jejich práva proti Adolfovi, hraběti z Marky, bratranci jejich otci, který si zabral většinu dědictví.

Císař Fridrich II. 
V roce 1228 se Jindřich zúčastnil šesté křížové výpravy do Svaté země. Po návratu do Německa se připojil ke Stedingerské křížové výpravě. Také pomáhal císaři Fridrichovi II. v boji proti papeži; spolu s vévodou brabantským a arcibiskupem kolínským byl poté vyslán jako vyslanec do Anglie, aby pro císaře získal ruku sestry krále Jindřicha III. Po návratu se také zúčastnil svatebního obřadu ve Wormsu 20. července 1235.

Hrabství Limburg Lenne 
V letech 1238 až 1241 také vedl válku proti kolínskému arcibiskupovi Konradu von Hochstaden. Jindřich byl počítán mezi přívržence Štaufů. Celou tu dobu pomáhal muži i penězi svým dvěma dospívajícím synovcům Dětřichovi a Fridrichovi z Isenbergu v jejich bitvě o znovu získání ztraceného hrabství. Muži postavili pevnost pro oba synovce, kterou nazývali Limburg. Jindřich a Engelbert z Isenburgu, strýcové obou mužů, vedli 1. května 1243 jednání ve prospěch synovců na základě nového limburského hrabství kolem dolního toku řeky Lenne.

Limburské vévodství 
Jindřich zemřel 25. února 1247 a byl pohřben v altenburském opatství. Když v roce 1282 zemřela jeho vnučka vévodkyně Irmgarda, bojovala se v roce 1288 o limburské dědictví bitva u Worringenu. Vítěz, brabantský vévoda, spojil limburské a brabantské vévodství.

Vévoda Jindřich měl se svou manželkou Irmgardou dva syny:

 Walram IV. Limburský (asi 1220–1279)
 Adolf VII. z Bergu (asi 1220–1259)

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození v roce 1195
Úmrtí 25. února
Úmrtí v roce 1247
Limburští
Křesťané páté křížové výpravy
Křesťané šesté křížové výpravy
Limburští vévodové
Hrabata z Bergu
Muži